NGC 7707 (другие обозначения — PGC 71798, UGC 12683, MCG 7-48-12, ZWG 533.14, NPM1G +44.0415) — галактика в созвездии Андромеда.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

7707
Андромеда (созвездие)